

Patronymie 
 Marion Limbach (1981-) est une trampoliniste française
 Nicolas Limbach (1985- ) est un escrimeur allemand

Toponymie

Limbach est une commune de Bade-Wurtemberg dans l'arrondissement de Neckar-Odenwald
 Limbach est une commune de Rhénanie-Palatinat dans l'arrondissement de Bad Kreuznach
 Limbach est une commune de Rhénanie-Palatinat dans l'arrondissement de Westerwald
 Limbach est une commune de Saxe dans l'arrondissement du Vogtland
 Limbach est un ortsteil de la commune de Schmelz en Sarre
 Limbach-Oberfrohna est une ville de Saxe dans l'arrondissement de Zwickau

Limbach est une commune du district de Pezinok

Entreprise 
 , constructeur allemand de moteur d'avion.

Homonymie de toponyme